Localizada no extremo sudeste da Península de Nicoya, na província de Puntarenas do Norte, a pequena aldeia de Paquera é talvez mais conhecido por ser um terminal de ferry da cidade de Puntarenas. Paquera fica a aproximadamente 25 km de Playa Naranjo e cerca de 4 km do terminal de ferry, que é apenas na periferia da cidade.

Cidades da Costa Rica